Fleming kan som auktorsförkortning betyda:

 James Henry Fleming
 John Fleming
 Laurence E. Fleming

Robotskapade auktorsförkortningar